Nagy Péter
 Nagy Péter (1672–1725) orosz cár
 Nagy Péter (1789–1860) piarista tartományfőnök 1852-től 1858-ig
 Nagy Péter (1819–1884) református püspök
 Nagy Péter (1874–1938) id. Grandpierre Emil írói álneve
 Nagy Péter (1920–2010) irodalomtörténész, az MTA tagja
 Nagy Péter (1953) kosárlabdázó
 Nagy N. Péter (1952) újságíró
 Nagy Péter (1959) röplabdázó, edző
 Nagy Péter (1960) zongoraművész, tanszékvezető
 Nagy Péter (1961) súlyemelő
 Nagy Péter (1965) mérnök, műszaki igazgató
 Nagy Péter (1969) kolozsvári nyomdatulajdonos, vállalkozó, mecénás, gr. Mikó Imre-díjas
 Nagy Péter (1976) villamosmérnök
 Nagy Péter (1979) animátor
 Nagy Péter (1981) színművész
 Nagy Péter (1985) úszó
 Nagy Péter (1986) súlyemelő, olimpikon
 Nagy Péter (1987) világbajnok maratoni távú kenus
 Nagy Péter (1988) Junior Prima díjas vegyész, elméleti és fizikai kémikus
 Nagy Péter grafikus
 Nagy Péter nagybőgős, az Eichinger Quartet tagja
 Nagy Péter a Lacht el Bahhtar billentyűse

Peter Nagy
 Peter Nagy (1959) szlovák énekes, gitáros, zeneszerző, az Indigo együttes frontembere
 Peter Nagy (1964–2021) világbajnoki bronzérmes szlovák szlalomkajakos, olimpikon
Hasonló nevűek
 Nagy Sz. Péter (1943) irodalomtörténész, kritikus (eredeti neveː Nagy Péter)
 Püspöki Nagy Péter (1944) heraldikus, történész
Nagy Péter István (1989) színész, rendező, koreográfus
Nagy Péter János színész

Művészet, irodalom, film
 Nagy Péter (Pjotr Pervüj), Alekszej Tolsztoj regénye, 1930–1934. 
 Nagy Péter, (Pjotr Pervüj), 1937-es szovjet film A. Tolsztoj regényéből, rendezte Vlagyimir Petrov, címszereplő Nyikolaj Szimonov
 Nagy Péter, (Peter the Great), 1986-os négyrészes angol–amerikai film, rendezte Marvin J. Chomsky és Lawrence Schiller, címszereplő Maximilian Schell